George Fisher (glazbenik), američki death metal pjevač, najpoznatiji kao pjevač death metal sastava Cannibal Corpse
 George Fisher (naseljenik), jedan od vođa Teksaške revolucije 1835. – 1836.